Carl Friedrich Weitzmann
 Kurt Weitzmann

Weitzman 
 Rick Weitzman

he:ויצמן